Вышего́р — населённый пункт при станции Вышегор в Сафоновском районе Смоленской области России. Входит в состав Вышегорского сельского поселения. Население — 12 жителей (2007 год).

География 
 Географическое положение
Расположен в центральной части области в 11 км к западу от города Сафонова, в 1,5 км южнее автодороги  (Минское шоссе).

История 
Возник как пристанционный посёлок при строительстве железной дороги.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует бывшая железнодорожная станция, теперь остановочный пункт Вышегор на линии Москва — Минск. В примерно в 1 км к северу расположен аэродром

Транспорт 
Доступен автомобильный, воздушный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района